

Geografia 
Canada
Arden – Manitoba
Arden – Ontario
Arden Park – Columbia Britannica
Ardendale – Ontario
Ardenode – Alberta
Ardenville – Alberta
Danimarca
Arden – località della Danimarca

Stati Uniti
Arden – Arkansas
Arden-Arcade – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato in California, nella contea di Sacramento
Arden – Carolina del Nord
Arden – città degli Stati Uniti, situata nella Contea di New Castle, nello Stato del Delaware
Arden – Michigan
Arden – Missouri
Arden – Nevada
Arden – New York
Arden – Pennsylvania
Arden – Tennessee
Arden – Texas
Arden – Washington
Arden – Contea di Barbour, Virginia Occidentale
Arden – Contea di Berkeley, Virginia Occidentale

Persone 
 Daphne Arden (1941) – ex velocista britannica
 Don Arden (1926-2007) – manager e produttore discografico britannico
 Elizabeth Arden (1878-1966) – imprenditrice canadese, fondatrice dell'omonima azienda di cosmetici
 Eve Arden, pseudonimo di Eunice Mary Quedens (1908-1990) – attrice statunitense
 George Baillie-Hamilton-Arden, XI conte di Haddington (1827-1917) – nobile scozzese
 Jacinda Arden o Ardern (1980) – politica neozelandese
 Jann Arden (1962) – cantautrice e attrice canadese.
 John Arden (1930-2012) è stato un drammaturgo inglese
 Mary Arden (1933-2014) – attrice, modella e imprenditrice statunitense
 Michael Arden (1982) – attore, cantante e regista teatrale statunitense
 Niels Arden Oplev (1961) – regista, sceneggiatore e produttore televisivo danese

Altro 
 Arden International – squadra automobilistica britannica